Филин (Филина) — русская фамилия.

 Известные носители 
 
 Филин, Василий Михайлович (1901—1966) — советский военный лётчик и военачальник.
 Филин, Владимир Иванович (1952—2021) — российский политик.
 Филин, Владимир Иванович (1919—1989) — военный медик, доктор медицинских наук, профессор.
 Филин, Вячеслав Михайлович (род. 1939) — заслуженный конструктор Российской Федерации.
 Филин, Иван Ильич (1926—2000) — советский легкоатлет.
 
 
 Филин, Николай Иванович (1962—2019) — Герой Российской Федерации‎.
 Филин, Сергей Юрьевич (род. 1970) — артист балета.
 Филин, Федот Петрович (1908—1982) — советский филолог, славист.